The Artist bezeichnet:

 das Journal The Artist (Journal) von Constable & Robinson aus den Jahren 1880–1902
 das Magazin The Artist (Magazin) von The Artists’ Publishing Company seit 1931
 den Spitznamen des englischen Dartspielers Kevin Painter (* 1967)
 den Musiker Prince in den Jahren 1993–2000
 den Kurzfilm The Artist (Kurzfilm) von Laure Prouvost aus dem Jahr 2010
 den Langfilm The Artist (Film) von Michel Hazanavicius aus dem Jahr 2011